

Топніми

Жу () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Жу () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура

Інше 
 Жу — скорочена форма імені Жуана.